Charmoille puede referirse a:
 Charmoille, comuna francesa de la región de Franco Condado, departamento de Doubs, en el distrito de Montbéliard y cantón de Maîche.
 Charmoille, comuna francesa de la región de Franco Condado, departamento de Alto Saona, en el distrito de Vesoul y cantón de Vesoul-Ouest.
 Charmoille, antigua comuna suiza del cantón del Jura.